Макарычев — русская фамилия.

Известные носители:
 Макарычев, Алексей Алексеевич (род. 1941) — генерал-лейтенант ВС РФ, Герой Социалистического Труда.
 Макарычев, Леонид Павлович (1927—1988) — советский и российский кинорежиссёр, оператор.
 Макарычев, Максим Александрович (род. 1970) — российский журналист-международник и писатель.
 
 Макарычев, Сергей Юрьевич (род. 1953) — советский и российский шахматист.
 Макарычев, Станислав Петрович (род. 1940) — специалист по герменевтике и истории русской философии, доктор философских наук.
 Макарычев, Юрий Николаевич (1922—2007) — советский и российский математик.

Макарычева 
 Макарычева, Марина Израилевна (урождённая Островская; род. 1953) — советская и российская шахматистка, мастер спорта СССР по шахматам.